

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Peko Dapčević, (1913-1999), était un célèbre communiste yougoslave ;
 Tijana Dapčević, (1976- ), est une chanteuse macédonienne ;

Homonymie
Homonymie de patronyme